Partito dei Democratici Cristiani – partito politico polacco
Partito dei Democratici Cristiani Estoni – partito politico estone
Partito dei Democratici Cristiani di Lituania – partito politico lituano